El nombre de Juana Enríquez puede aludir a alguna de las siguientes damas:

 Juana Enríquez (1425-1468). Reina consorte de Aragón por su matrimonio con Juan II y madre de Fernando el Católico.
 Juana Enríquez (m. c. 1471). Abadesa del convento de Santa Clara la Real de Toledo e hija ilegítima de Alfonso Enríquez, conde de Gijón y Noreña.
 Juana Enríquez, marquesa de Villena, casada con Diego López Pacheco